Hårdfåfotingar (Scleropauropus) är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Filippo Silvestri 1902. Hårdfåfotingar ingår i familjen fåfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fåfotingar